Джей-ліга 1994 — 2-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 2-й раз здобула Верді Кавасакі.

Турнірна таблиця

Символічна збірна 
Символічна збірна чемпіонату:
 Кікуті Сінкіті
 Pereira
 Іхара Масамі
 Нацука Йосіхіро
 Хасіратані Тецудзі
 Кітадзава Цуйоші
 Руй Рамос
 Бісмарк
 Бетіньйо
 Такеда Нобухіро
 Такаґі Такуя

Примітки

Джерела 
 RSSSF 

1994 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу